Een verkeersweg:
 N810 (België)
 N810 (Frankrijk)
 N810 (Nederland), zie Provinciale weg 810
 Nokia N810, een tabletcomputer

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing